Omgång 3 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (AFC) var den tredje  av fyra omgångar i AFC:s kvalspel till världsmästerskapet i fotboll 2018 i Ryssland.

Grupper

Grupp A

Grupp B

Anmärkningslista

Källor

Referenser

3